Pfaffenkrieg steht für

Braunschweiger Pfaffenkrieg, eine schwere, jedoch nicht-kriegerische innerstädtische Auseinandersetzung zwischen dem Gemeinen Rat der Stadt Braunschweig und den drei großen Kirchen in den Jahren von 1413 bis 1420.
Preußischer Pfaffenkrieg (Wojna popia 1467–1479), die Konflikte nach dem Zweiten Frieden von Thorn von 1466 um die Investitur von Bischöfen des Fürstbistums Ermland zwischen dem König von Polen und dem Bistum.